Подольское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Подольское — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Подольское — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Подольское — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Подольское — село в Красносельском районе Костромской области.
 Подольское — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Подольское — деревня в Большесельском районе Ярославской области, Благовещенское сельское поселение.
 Подольское — деревня в Большесельском районе Ярославской области, Большесельское сельское поселение.
 Подольское — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Подольское — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Подольское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Подольское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Подольское — село в Жмеринском районе Винницкой области.
Подольское (до 2019 г. - Рачки, до 2016 г. - Кирово) — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Подольское — село в Константиновском районе Донецкой области.
 Подольское — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Подольское — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Подольское — село в Летичевском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Подольское воеводство
 Подольское княжество
 Подольское наместничество
 Подольское сельское поселение
 Подольская
 Подольский
 Подольские
 Подольск (значения)
 Подол